Кодру — румуно-молдовський топонім, яким називають:

Кодру (у множині кодри) — у первинному значенні тип лісів, притаманний центральній підвищеній частині Молдови;

 Кодру () — село у повіті Біхор. Входить до складу комуни Шоймі.
 Кодру () — село у повіті Сучава. Адміністративно підпорядковується місту Кажвана.

 Кодру () — місто у Кишиневі.
 Кодру () — село у Теленештському районі.

Прізвище 

 Кодру Валерій Сергійович

Див. також 
 Кодри — височина у центрі Молдови;
 Кодри — державний природний заповідник у Молдові.